Ajgesjat kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Ajgesjat, Aragatsotn, 
 Ajgesjat, Armavir, 

Robotskapade Armenienförgreningar